Die Liste der Torschützenköniginnen der 2. Frauen-Bundesliga führt alle Torschützenköniginnen der 2. Frauen-Bundesliga seit deren Gründung zur Saison 2004/05 auf. Im weiteren Teil werden die erfolgreichsten Spielerinnen und die erfolgreichsten Vereine genannt. Torschützenkönigin wird die Spielerin, die im Verlaufe einer Saison die meisten Tore erzielt hat. Falls die 2. Bundesliga aus zwei Staffeln besteht, werden pro Saison zwei Torschützenköniginnen gekürt. In den vergangenen 18 Spielzeiten wurden 33 verschiedene Spielerinnen Torschützenkönigin der 2. Bundesliga.

Die erfolgreichsten Spielerinnen sind Nadine Keßler, Cindy König, Kathrin Patzke, Jennifer Ninaus und Agnieszka Winczo, die jeweils zweimal Torschützenkönigin wurden. Während Keßler, Patzke und König als bislang einzige Spielerinnen zweimal in Folge Torschützenkönigin wurden, war Ninaus als einzige sowohl in der Nord- als auch in der Südstaffel erfolgreich. Erfolgreichster Verein ist der 1. FC Saarbrücken, der fünfmal die Torschützenkönigin stellte. Absoluter Rekord sind die 36 Tore, die Martina Müller in der Saison 2005/06 erzielte. Dagegen reichten Sarah Abu Sabbah 2020/21 lediglich 11 Tore zum Titel. Älteste Torschützenkönigin war Anja Koser mit 35 Jahren, während Nadine Keßler mit 18 Jahren und 87 Tagen die jüngste Torschützenkönigin ist. Von den 33 Torschützenköniginnen sind 25 deutsche Staatsbürgerinnen, wobei Kerstin Straka auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt. Sarah Abu Sabbah besitzt neben der jordanischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Erste ausländische Torschützenkönigin wurde die Türkin Bilgin Defterli vom 1. FC Köln.

Torschützenköniginnen 
 Alter: Stichtag ist jeweils der 30. Juni.

Ranglisten

Siehe auch 
 Liste der Torschützenköniginnen der Frauen-Bundesliga
 Liste der Torschützenkönige der Fußball-Bundesliga
 Liste der Torschützenkönige der 2. Fußball-Bundesliga
 Liste der Torschützenkönige der 3. Fußball-Liga
 Liste der Torschützenkönige des DFB-Pokals
 Liste der Torschützenkönige der Fußball-Regionalliga
 Liste der Torschützenkönige der Fußball-Oberliga
 Liste der Torschützenkönige der DDR-Oberliga

2 FrauernBundesliga
Torschutzenkoniginnen